Die Hungarian Pro Circuit Ladies Open 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 9. bis 15. Juli 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Budapest